

Amerikai Egyesült Államok
Ashley megye arkanasi megye
Ashley megye egykori megye Missouri államban

Új-Zéland
Ashley megye